Der One MiMA Tower (MiMA steht für Middle of Manhattan) an der 440 West 42nd Street ist ein Wolkenkratzer in New York City. Die Bauarbeiten des sich im Stadtteil Midtown Manhattan befindenden Hochhauses begannen im Jahr 2007 und wurden im Spätsommer 2011 vollständig abgeschlossen. Die Höhe des Gebäudes von 204 Metern wurde schon im August 2010 im Rohbau erreicht. Auf den 55 Etagen gibt es im unteren Bereich ein Hotel, während weiter oben Wohnapartments entstanden sind. Das Architekturbüro Arquitectonia war für die Planung des Gebäudes zuständig. Anfangs war eine Höhe von 188 Metern geplant, diese wurde jedoch im Mai 2010 auf 204 Meter erhöht.

Der gesamte Wolkenkratzer ist in Stahlbetonbauweise errichtet. Die verantwortliche Baufirma ist das Unternehmen Tishman Construction.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Gebäude in New York

Weblinks 

 1 MiMA Tower, CTBUH
 RealEstateChannel: Related Companies, Tishman Celebrate Topping Out of Manhattan's Newest 60 Story Residential Skyscraper – US-amerikanischer Pressebericht über das Gebäude
 

Hochhaus in Manhattan
Wohngebäude in Manhattan
Bauwerk der Postmoderne in New York City
Erbaut in den 2010er Jahren
Hochhaus in Nordamerika